Радивоје Ранисављевић Лала био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те_
|-
| 1951. || Мајор Баук  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1974. || Мистер Долар (ТВ филм) || /
|-
| 1976. || Јовча (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Пучина (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Српски глумци
Југословенски глумци